Perry Smith –  amerykański polityk z XIX wieku
 Perry Smith – morderca opisany w książce Trumana Capote: Z zimną krwią